Reuter se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Enzio Rafael Reuter
 Georges François Reuter
 Odo Morannal Reuter